Nwosu ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Nwosu (* 1980), nigerianischer Fußballspieler
 Ndidi Nwosu (1979–2020), nigerianische Athletin
 Uchenna Nwosu (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler